Сент-Круа́-де-Кентія́рг, Сент-Круа-де-Кентіярґ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південь від Парижа, 19 км на північ від Монпельє.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 207 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 581,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сент-Круа-де-Кентіярг на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Круа-де-Кентіярг на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Круа-де-Кентіярг на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Круа-де-Кентіярг на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Круа-де-Кентіярг на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Еро

Примітки 

Муніципалітети департаменту Еро